Die Liste der Statthalter von Thracia enthält die bekannten Statthalter der römischen Provinz Thracia. Die Liste ist nicht vollständig.

Literatur 
 Dilyana Boteva: Die Statthalter der römischen Provinz Thracia unter Septimius Severus und Caracalla (Probleme der Datierung), In: Stephanos nomismatikos: Edith Schönert-Geiss zum 65. Geburtstag, S. 131–138 (Online).
 Werner Eck: Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 In: Chiron, Band 12 (1982), S. 281–362 (Online).
 Werner Eck: Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 In: Chiron, Band 13 (1983), S. 147–238 (Online).
 Marietta Horster: Statthalter von Thrakien unter Commodus In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE), Band 147 (2004), S. 247–258 (Online).

Einzelnachweise 

Thracia
!